Леттре́ () — муніципалітет у Франції, у регіоні Прованс — Альпи — Лазурний Берег, департамент Верхні Альпи. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 570 км на південний схід від Парижа, 145 км на північний схід від Марселя, 11 км на південь від Гапа.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 69 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 172,5 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Посилання 

 Сайт мерії муніципалітету Леттре
 [ Розташування муніципалітету Леттре на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Верхні Альпи

Примітки 

Муніципалітети департаменту Верхні Альпи